A Glasgow Cup foi um torneio de futebol aberto à times de Glasgow na Escócia. Foi disputada anualmente de 1887 até 1988, embora a ultima disputa não tenha sido completada. Hoje em dia a Copa de Glasgow é disputada entre os times de base do Celtic, Rangers, Clyde, Partick Thistle e Queen's Park.

Ela foi dominada pelo Old Firm, com 44 vitórias do Rangers e 29 do Celtic. Outros times que disputaram a Copa de Glasgow incluem: Clyde, Partick Thistle, Queen's Park e Third Lanark.

O avanço das competições européias, como a Copa Européia e a Copa da UEFA levaram a Copa de Glasgow a ser menos valorizada, e a disputa foi deixada de lado, muitas vezes sem ser concluída varias vezes nos últimos anos.

Não confundir "Copa de Glasgow" com "Torneio de Glasgow"

Em agosto de 1987, o Internacional participou e venceu o Torneio de Glasgow, na Escócia.

Foram dois jogos. O primeiro no 1° de agosto terminou com a vitória colorada de 2 a 1 sobre o Ajax, da Holanda, com gols de Paulo Mattos e Heider. E no dia seguinte, no empate de 1 x 1 contra os Rangers, o gol colorado de Norberto levou a decisão para a disputa de pênaltis, em que o Inter venceu por 5 a 4 e ficou com o título.

Não há registros de outras edições do torneio além desta citada. Os times que a disputaram foram Inter, Rangers, Ajax e Real Sociedad. Vale ainda destacar que o Ajax, à época, era treinado por Johan Cruyff e contava com Frank Rijkaard como 'maestro' no meio-campo.

Time colorado: Ademir Maria; Luis Carlos, Aloísio, Laércio e Paulo Roberto; Airton, Norberto e Balalo; Heider, Amarildo e Paulo Mattos. Também jogaram Dacroce, Luis Fernando e Paulinho.

Campeões 
 1888 Cambuslang
 1889 Queen's Park
 1890 Queen's Park
 1891 Celtic
 1892 Celtic
 1893 Rangers
 1894 Rangers
 1895 Celtic
 1896 Celtic
 1897 Rangers
 1898 Rangers
 1899 Queen's Park
 1900 Rangers
 1901 Rangers
 1902 Rangers
 1903 Third Lanark
 1904 Third Lanark
 1905 Celtic
 1906 Celtic
 1907 Celtic
 1908 Celtic
 1909 Third Lanark
 1910 Celtic
 1911 Rangers
 1912 Rangers
 1913 Rangers
 1914 Rangers
 1915 Clyde
 1916 Celtic
 1917 Celtic
 1918 Rangers
 1919 Rangers
 1920 Celtic
 1921 Celtic
 1922 Rangers
 1923 Rangers
 1924 Rangers
 1925 Rangers
 1926 Clyde
 1927 Celtic
 1928 Celtic
 1929 Celtic
 1930 Rangers
 1931 Celtic
 1932 Rangers
 1933 Rangers
 1934 Rangers
 1935 Partick Thistle
 1936 Rangers
 1937 Rangers
 1938 Rangers
 1939 Celtic
 1940 Rangers
 1941 Celtic
 1942 Rangers
 1943 Rangers
 1944 Rangers
 1945 Rangers
 1946 Queen's Park
 1947 Clyde
 1948 Rangers
 1949 Celtic
 1950 Rangers
 1951 Partick Thistle
 1952 Clyde
 1953 Partick Thistle
 1954 Rangers
 1955 Partick Thistle
 1956 Celtic
 1957 Rangers
 1958 Rangers
 1959 Clyde
 1960 Rangers
 1961 Partick Thistle
 1962 Celtic
 1963 Third Lanark
 1964 Celtic
 1965 Celtic
 1966 não concluída
 1967 Celtic
 1968 Celtic
 1969 Rangers
 1970 Celtic
 1971 Rangers
 1972 não competida
 1973 não competida
 1974 não competida
 1975 Celtic e Rangers (depois do empate, Celtic e Rangers se declararam campeões conjuntos)
 1976  Rangers
 1977 não competida
 1978 não concluída
 1979  Rangers
 1980  não concluída (a final entre Rangers e Celtic não foi jogada)
 1981  Partick Thistle
 1982  Celtic
 1983  Rangers
 1984  não competida
 1985  Rangers
 1986  Rangers
 1987  Rangers
 1988 não concluída

Performance por clube

Ligações externas 
 

Competições de futebol da Escócia